Белый дом:

Здание 
 Белый дом () — здание резиденции президента США.
 Белый дом — здание правительства Российской Федерации — России.
 Белый дом — офисное здание в Роттердаме, Нидерланды, считающееся «первым небоскрёбом Европы».
 Белый дом — здание правительства Свердловской области.
 Белый дом — здание усадьбы горнозаводчиков Демидовых.
 Белый дом — здание правительства Киргизии.
 Белый дом — здание парламента Абхазии в городе Сухум.
 Белый дом — здание, где жил и работал генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьёв-Амурский.
 Белый дом — средневековый водный замок, расположенный в городе Кёльн (Северный Рейн-Вестфалия, Германия).

Иное 
 Белый дом — скальный дворец индейцев-пуэбло, сохранившийся в национальном парке Каньон Де Шейи.
 «Белый дом» (2006) — фильм длительностью 690 минут (11 часов), один из самых длинных в мире.
 Белый Дом — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области Казахстана.
 Белый дом ночью — картина нидерландского живописца Винсента ван Гога.

См. также 
 Касабланка (значения) (от испан. и араб. — «белый дом»)
 Штурм Белого дома (значения)